Davisov pokal 1982 je bil enainsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek
Datum: 1.-3. oktober

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Vzhodni del

Evropski del

Cona A

Cona B

1982 v športu
1982